Erasmus puede referirse a:

 Erasmo de Róterdam (en neerlandés: Desiderius Erasmus van Rotterdam; 1466-1536), filósofo, filólogo y teólogo cristiano neerlandés.
 Erasmus Darwin  (1731-1802), médico, naturalista y filósofo británico.
 El programa Erasmus, programa de intercambio para estudiantes universitarios europeos.